Fountain Green může být:

 Fountain Green (Illinois)
 Fountain Green (Maryland)
 Fountain Green (Utah)